Арико ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Тенерифе. Занимает площадь 178,75 км². Население 7891 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Área de Juventud del Ayuntamiento de Arico

Муниципалитеты Санта-Крус-де-Тенерифе